Harpagidia är ett släkte av fjärilar. Harpagidia ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Harpagidia